Коскомате има више значења:

 Коскомате (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коскомате (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коскомате (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коскомате (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику